Носок — передня частина взуття, панчіх, шкарпеток, ступні тощо. Передня частина багатьох предметів. 

Носки (частіше шкарпетки) — одяг, який люди одягають на ступню. Його можна виготовити з різних тканин і надати різного забарвлення.

На носках — спираючись на передню частину ступні.

Географія

Носок — село, Малмизький район, Кіровська область
 Носок — селище, Усть-Єнісейський район, Красноярський край